2 miejscowości w Polsce:
 Janaszów – kolonia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Janaszów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk